Cemitério dos Ingleses (Elvas) - em Portugal
Cemitério dos Ingleses (Lisboa) - em Portugal
Cemitério Britânico da Madeira - também conhecido por Cemitério Inglês, em Portugal
Cemitério dos Ingleses (Recife) - no Brasil
Cemitério dos Ingleses (Rio de Janeiro) - no Brasil
Cemitério dos Ingleses (Salvador) - no Brasil

Desambiguação